

Războiul stelelor
Clone Wars (Star Wars), o serie de conflicte simultane în universul ficțional Star Wars 

Războiul stelelor: Războiul clonelor se poate referi la:

Animație
 Războiul stelelor: Războiul clonelor (serial TV din 2003), un miniserial TV de animație american în galaxia Star Wars
 Războiul stelelor: Războiul clonelor (serial TV din 2008), o serie americană de animație 3D CGI creată de Lucasfilm Animation, contemporană cu seria anterioară
 Războiul stelelor: Războiul clonelor (film), un film de teatru din 2008 care servește drept pilot pentru serial, avânând conținut planificat inițial pentru serie

Jocuri video
 Star Wars: The Clone Wars, un joc video 2002, dezvoltat de studiourile Pandemic Studios și publicat de LucasArts
 Star Wars: The Clone Wars – Lightsaber Duels, un joc video pentru 2008 pentru Wii
 Star Wars: The Clone Wars – Jedi Alliance, un joc video pentru Nintendo DS 2008
 Star Wars: The Clone Wars – Republic Heroes, un joc video 2009 pentru mai multe platforme
 Star Wars: Clone Wars Adventures, un joc video 2010 pentru mai multe platforme
 Lego Star Wars III: The Clone Wars, un joc video 2011 pentru mai multe platforme

Vezi și
 Războiul stelelor - Episodul II: Atacul clonelor